Les ligaments accessoires sont des ligaments contenus dans de nombreuses articulations synoviales. Ils peuvent être divisés en deux classes : les ligaments extracapsulaires et ligaments intracapsulaires.

Annexe

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie 

Accessoire